Фатхутдинов,  Фатхетдинов () — татарская фамилия. Известные носители:
 Фатхутдинов, Дамир Хасанович (1933—1991) — геолог, лауреат Государственной премии СССР.
 Фатхутдинов, Раис Ахметович (1938—2009) — заслуженный деятель науки РФ. 
 Фатхетдинов, Салават Закиевич (род. 1960) — певец, народный артист Татарстана, заслуженный артист России, заслуженный артист Республики Башкортостан, мастер спорта международного класса по автоспорту.